La Copa Davis 1914 fue la 13.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 13 al 15 de agosto de 1914. Australasia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 3 a 2.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1914